Autostrada A8 steht für:

 eine Autobahn in Italien, siehe Autostrada A8 (Italien)
 eine Autobahn in Polen, siehe Autostrada A8 (Polen)